David Ginsburg (1920–1988) – izraelski chemik
 David Ginsburg (1921–1994) – brytyjski polityk